Andrus Peat – giocatore di football americano statunitense
 David Peat – fisico britannico
 Steve Peat – mountain biker britannico